Сен-Мартен-дю-Тертр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Сен-Мартен-дю-Тертр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз